Die Marzellspitzen sind drei Gipfel in den Ötztaler Alpen:

 Östliche Marzellspitze, 3550 m
 Mittlere Marzellspitze, 3532 m
 Westliche Marzellspitze, 3529 m